Brougham steht für:
 eine Kutschenbauform, siehe Brougham (Fuhrwerk)
 eine Automobilbauform oder eine Automobilausstattung, siehe Brougham (Automobilbauform)

Fahrzeuge:
 Cadillac Brougham
 Cadillac Eldorado Brougham
 Cadillac Eldorado Brougham Town Car
 Cadillac Fleetwood Brougham
 Daewoo Brougham, siehe Daewoo Prince
 Holden Brougham
 Pontiac Catalina Brougham

Orte:
 Brougham (Cumbria), Gemeinde in England am Stadtrand von Penrith
 Brougham (Ontario), Gemeinde im Norden von Pickering, Kanada

Personen:

 John Brougham (1814–1880), britischer Schauspieler und Dramatiker
 Julie Brougham (1954–2021), neuseeländische Dressurreiterin
 Michael Brougham, 5. Baron Brougham and Vaux (* 1938), britischer Politiker (Conservative Party) und Peer

Siehe auch:
 Baron Brougham and Vaux, ein erblicher Adelstitel
 Brougham River, ein Fluss in Tasmanien, Australien